Zalmoxis sau Zalmoxe se poate referi la:

Zalmoxis, zeul suprem din panteonul geto-dacic
Zalmoxe (album), un album al formației românești Sfinx
Zalmoxis (revistă), o revistă editată de Mircea Eliade
Zalmoxis, o specie de fluturi din Africa ecuatorială, astfel denumită de naturalistul englez William Chapman Hewitson, în onoarea zeului geto-dacic
Zalmoxidae, o familie de arahnide.